"Гранатовый браслет(значение)" - браслет сделанный из граната.
 «Гранатовый браслет» — повесть А. И. Куприна.
 «Гранатовый браслет» — немая кинодрама Николая Маликова по повести Куприна.
 «Гранатовый браслет» — фильм А. Роома по повести А. И. Куприна.